В соревнованиях по академической гребле на летних Олимпийских играх 2016 по результатам квалификации примут участие 550 спортсменов (331 мужчины и 219 женщин), которые будут соревноваться за 14 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена максимум 48 спортсменами (28 мужчин и 20 женщин), но не больше одного экипажа в каждой дисциплине.

Правила квалификации 
Большинство мест будет распределено по результатам чемпионата мира 2015 года. В одиночках и двойках парных в лёгком весе часть квот распределятся по итогам региональных регат (Азия/Океания, Африка, Латинская Америка, Европа + Австралия, Новая Зеландия, Канада, США). Остальные квоты будут выданы по итогам финальной квалификационной регаты.

* — трёхсторонняя комиссия (МОК, АНОК, FISA).

Страны

Распределение квот 
Квоты, завоёванные по итогам чемпионата мира передавались Национальному олимпийскому комитету страны, который имел право самостоятельно выбрать спортсменов для участия в Играх в Рио-де-Жанейро, причём спортсмены, завоевавшие эти квоты также имели право выступить в любой дисциплине Олимпийских игр. По итогам континентальных первенств и финальной мировой регаты разыгрывались лицензии, дающие право спортсменам, если их утвердил для участия в Играх НОК, участвовать только в тех дисциплинах, в которых были завоёваны данные квоты.

Одиночка (мужчины)

Двойки (мужчины)

Двойки парные (мужчины)

Четвёрки (мужчины)

Четвёрки парные (мужчины)

Восьмёрки (мужчины)

Двойки парные, лёгкий вес (мужчины)

Четвёрки, лёгкий вес (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (женщины)

Двойки парные (женщины)

Двойки парные, лёгкий вес (женщины)

Четвёрки парные (женщины)

Восьмёрки (женщины) 
Соревнования в восьмёрках среди женщин появились в программе Олимпийских игр в 1976 году. Только сборной Румынии удалось принять участие во всех Играх. Среди остальных сборных наибольшее количество участий на счету сборной США. Игры в столице Бразилии станут для американской восьмёрки десятыми из одиннадцати возможных. Сборная США, как и румынские спортсменки, могли показать максимальный результат, но были вынуждены пропустить Олимпиаду 1980 года, из-за бойкота Игр, объявленного Белым домом.

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации
 Официальный сайт FISA
 Результаты африканской квалификации 
 Результаты американской квалификации
 Результаты азиатской квалификации
 Результаты европейской и финальной мировой квалификаций
 Список квалифицированных стран

Квалификация на летние Олимпийские игры 2016
Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2016